Шенільє́-Шанже́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 90 км на північний схід від Нанта, 27 км на північ від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Шенільє-Шанже і Шамтессе-сюр-Баконн було об'єднано в новий муніципалітет Шеніє-Шамтессе.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Шенільє-Шанже на сайті французького Національного інституту географії
 Шенільє-Шанже на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шенільє-Шанже на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара